Bosna a Hercegovina je rozdělena 143 obcí (v českém kontextu je můžeme označit i za okresy), z nichž jen některé mají status města. Například velmi lidnatá Ilidža dosud nebyla uznána za město. Některé obce jsou natolik rozlehlé, že v jejich urbánním jádru žije jen nepatrná část místního obyvatelstva. Specifické je postavení Sarajeva, která sestává ze čtyř obcí.

Toto je seznam měst v Bosně a Hercegovině.

Zde je abecední seznam bosenských měst:

 Banovići
 Banja Luka
 Berkovići
 Bihać
 Bileća
 Bijeljina
 Bosansko Grahovo
 Bosanska Krupa
 Bosanska Kostajnica
 Bosanski Petrovac
 Bratunac
 Brčko
 Breza
 Brod (Bosanski Brod)
 Bugojno
 Busovača
 Bužim
 Cazin
 Čajniče
 Čapljina
 Čelić
 Čitluk
 Čelinac
 Doboj
 Dobretići
 Domaljevac
 Donji Vakuf
 Donji Žabar
 Drvar
 Derventa
 Foča
 Fojnica
 Gacko
 Glamoč
 Gračanica
 Gradačac
 Gradiška (Bosanska Gradiška)
 Grude
 Goražde
 Gornji Vakuf (Gornji Vakuf-Uskoplje)
 Hadžići
 Han Pijesak
 Ilidža
 Ilijaš
 Istočno Sarajevo
 Jablanica
 Jajce
 Jezero
 Kakanj
 Kalesija
 Kalinovik
 Kiseljak
 Kladanj
 Ključ
 Konjic
 Kotor Varoš (Kotor-Varoš)
 Kozarska Dubica (Bosanska Dubica)
 Kreševo
 Krupa na Uni
 Kupres
 Laktaši
 Livno
 Ljubinje
 Ljubuški
 Lukavac
 Lopare
 Maglaj
 Milići
 Modriča
 Mostar
 Mrkonjić Grad
 Neum
 Nevesinje
 Novi Grad (Bosanski Novi)
 Novi Travnik
 Odžak
 Olovo
 Orašje
 Osmaci
 Oštra Luka
 Pale
 Pelagićevo
 Petrovo
 Posušje
 Prača (Pale-Prača)
 Prozor (Prozor-Rama)
 Prijedor
 Prnjavor
 Ravno
 Rogatica
 Rudo
 Sanski Most
 Sapna
 Sarajevo
 Skender Vakuf (Kneževo)
 Sokolac
 Srbac
 Srebrenica
 Srebrenik
 Stanari
 Stolac
 Šamac (Bosanski Šamac)
 Šekovići
 Šipovo
 Široki Brijeg
 Teočak
 Teslić
 Tešanj
 Tomislavgrad
 Travnik
 Trebinje
 Trnovo
 Tuzla
 Ugljevik
 Usora
 Ustikolina
 Ustiprača
 Vareš
 Velika Kladuša
 Visoko
 Višegrad
 Vitez
 Vogošća
 Vlasenica
 Vukosavlje
 Zavidovići
 Zenica
 Zvornik
 Žepče
 Živinice

Externí odkazy 
 

 
města
Bosna a Hercegovina
Bosně a Hercegovině